ZCC steht für:
 Zion Christian Church
 Flugplatz Baden-Oos (IATA-Code)

Abkürzung